

Бог — місто, штат Канзас
 Бог — місто, штат Північна Кароліна